Die 4. World Games 1993 fanden in Den Haag statt.

Es nahmen 2275 Athleten in 22 offiziellen Sportarten teil. Zusätzlich gab es drei, vom Veranstaltungsort bestimmte, Einladungssportarten.

Medaillenspiegel

Quellen 
 Geschichte der World Games

1993
 
Multisportveranstaltung 1993
Sportveranstaltung in Den Haag